Campano – inerente alla regione italiana della Campania
 Campano – inerente alla Campania antica
 Campano – dialetto romanzo parlato prevalentemente in Campania
 Campano – cratere lunare